Луи Хильтбранд ( ;  — ) — швейцарский композитор и музыкальный педагог.

С 1949 г. ассистент Дину Липатти в классе специального фортепиано Женевской консерватории. После смерти Липатти в 1950 году возглавил класс и преподавал на протяжении многих лет; среди его учеников, в частности, Юг Дюфур, отмечавший особое влияние Хильтбранда на становление своих идей, а также Роберт Майек, Доминик Мерле и другие. В 1969 году основал в городе Тонон-ле-Бен фестиваль «Международные музыкальные встречи» (), которым руководил до конца жизни; фестиваль проводился до 1993 года.

Примечания

Литература 
 Edith Hiltbrand Andrade. Louis Hiltbrand: musicien, 1916—1983. — Genève : Imprimo SA, 1990. — 163 p.

Музыкальные педагоги Швейцарии